Сезон 2008–2009 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 30 серпня 2008 та 31 травня 2009 року. Став 78-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 20 команд, у тому числі 3 команди, які попереднього сезону підвищилися у класі з Сегунди. За результатами сезону 17 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, а три найгірших клуби вибули до Сегунди.

Переможцем турніру стала «Барселона», яка здобула свій 19-й трофей національної першості. Чемпіон визначився за три тури до завершення турніру, 16 травня 2009 року, — після перемоги з рахунком 3:2 над «Вільярреалом» синьо-гранатові стали недосяжними для одвічного суперника мадридського «Реала».

Підсумкова турнірна таблиця

Результати

Бомбардири 

Найкращим бомбардиром Прімери сезону 2008—09 став уругвайський нападник мадридського «Атлетіко» Дієго Форлан, який записав до свого активу 32 голи. Пара нападників «Атлетіко» Форлан—Агуеро забила на двох 49 з 57 голів команди в чемпіонаті.

Найкращі бомбардири сезону:

Рекорди сезону 
 Найбільше перемог: «Барселона» (27)
 Найменше поразок: «Барселона» (5)

 Найкраща атака: «Барселона» (105 забито)
 Найкращий захист: «Барселона» (35 пропущено)
 Найкраща різниця голів: «Барселона» (+70)

 Найбільше нічиїх: «Осасуна» (13)
 Найменше нічиїх: «Спортінг» (Хіхон) (1)

 Найменше перемог: «Рекреатіво» (8)
 Найбільше поразок: «Спортінг» (Хіхон) (23)

 Найгірша атака: «Рекреатіво» (33 забито)
 Найгірший захист: «Спортінг» (Хіхон) (78 пропущено)
 Найгірша різниця голів: «Спортінг» (Хіхон) (-33)

 Найрезультативніший матч: «Реал Мадрид» - «Нумансія» 7-1 , «Вільярреал» - «Атлетіко» (Мадрид) 4-4 та «Реал Мадрид» - «Барселона» 2-6 (8)

Посилання 
 Прімера Дивізіон 2008–09 на RSSSF  

2008-09
2008 у футболі
2009 у футболі
2008 в іспанському спорті
2009 в іспанському спорті